Ishigaki puede referirse a:
Ishigaki: Isla al oeste de Okinawa, Japón.
Ishigaki: Ciudad de la prefectura de Okinawa, Japón.
Ishigaki: Aeropuerto de tercera clase ubicado en Ishigaki.